Діжон — місто у Франції, в регіоні Бургундія.
 Діжон (футбольний клуб) — французький футбольний клуб з однойменного міста.

Багатозначні терміни